La chapelle Saint-Roch est le nom de plusieurs chapelles, notamment en Europe, qui furent érigées en hommage à Roch de Montpellier (en latin Rochus), saint protecteur des victimes de la peste ou autres maladies contagieuses. C'est pourquoi plusieurs de ces chapelles furent construites dans des cimetières où furent ensevelis des pestiférés.

France 
 Chapelle Saint-Roch d'Abriès-Ristolas (Hautes-Alpes) ;
 Chapelle Saint-Roch d'Autoire (Lot) ;
 Chapelle Saint-Roch de Blain (Loire-Atlantique) ;
 Chapelle Saint-Roch de Castelnaudary (Aude) ;
 Chapelle Saint-Roch de Conques-en-Rouergue (Aveyron) ;
 Chapelle Saint-Roch, de Courtenay (Isère);
 Chapelle Saint-Roch de Floirac (Lot) ;
 Chapelle Saint-Roch de Grenoble (Isère) ;
 Chapelle Saint-Roch de Grimaud (Var) ;
 Chapelle Saint-Roch de Montbois, à Château-Chinon (Campagne) ;
 Chapelle Saint-Roch de Montgenèvre (Hautes-Alpes) ;
 Chapelle Saint-Roch de Mons (Hérault) ;
 Chapelle Saint-Roch de Pernes-les-Fontaines ;
 Chapelle Saint-Roch de Ploërmel (Morbihan) ;
 Chapelle Saint-Roch de Rioz (Haute-Saône) ;
 Chapelle Saint-Roch de Saint-Victor-de-Cessieu (Isère) ;
 Chapelle Saint-Roch de Saint-Dié-des-Vosges ;
 Chapelle Saint-Roch de Thiers (Puy-de-Dôme) ;
 Chapelle Saint-Roch d'Orelle (Savoie).

Allemagne 
 Chapelle Saint-Roch, de Bingen am Rhein.

Belgique 

 Chapelle Saint-Roch à Braine-le-Comte ;
 Chapelle Saint-Roch, à Châtelet ;
 Chapelle Saint-Roch, à Floreffe ;
 Chapelle Saint-Roch, à Liège ;
 Chapelle Saint-Roch, à Neu-Moresnet ; 
 Chapelle Saint-Roch, à Mazée (Viroinval) ; 
 Chapelle Saint-Roch, à Nismes (Viroinval)).

Canada 
 Chapelle de procession Saint-Roch à L'Ange-Gardien (Québec).

Espagne 
 Chapelle Saint-Roch, à Pontevedra, en Galice;
 Chapelle de San Roque (Lastres), dans la province des Asturies ;
 Chapelle de San Roque (Enviny), dans la province de Lleida.

Hongrie 

 Chapelle Saint-Roch, à Budapest.

Italie 
 Chapelle San Rocco d'Exilles dans la région du Piémont ;
 Chapelle San Rocco dans la région du Piémont ;
 Chapelle Saint Roch (ou Saint Rocco) de La Thuile, dans le Val d'Aoste.

Serbie 
 Chapelle Saint-Roch, à Subotica en Serbie ;
 Chapelle Saint-Roch, à Zemun en Serbie.

Notes et références 

Roch
~